Александр Эктов: Эктов, Александр Николаевич (род. 1964) — сотрудник российских органов государственной безопасности.
 Эктов, Александр Юрьевич (род. 1996) — российский футболист.